Бороро:

 Бороро — индейский народ в Боливии и Бразилии.
 Бороро — язык индейцев южноамериканского племени Бороро.